Mistrzostwa Świata Par 1975 – 6. edycja zawodów żużlowych najwyższej rangi zorganizowanych przez Międzynarodową Federację Motocyklową w celu wyłonienia medalistów mistrzostw świata par w sezonie 1975. Rozegrano dwa turnieje półfinałowe oraz finał, w którym zwyciężyła po raz drugi szwedzka para – Anders Michanek i Tommy Jansson. W finale wzięła udział jako gospodarz polska para – Edward Jancarz i Piotr Bruzda, zdobywając srebrne medale i tytuł wicemistrzów świata.

Półfinały

Fredericia (1) 
  Fredericia, 
 Sędzia: b.d

Maribor (2) 
  Maribor, 
 Sędzia: b.d

Finał 
  Wrocław, Stadion Olimpijski, 
 Sędzia: Torre Kittilsen

Przypisy

Bibliografia 
 

1975
1975 w sporcie żużlowym